

Astrologia
 Nettuno – simbolo planetario del misticismo e della fuga dalla realtà

Astronomia
 Nettuno – pianeta del sistema solare

Mitologia
 Nettuno – figura della mitologia romana, dio del mare, equivalente del greco Poseidone

Biologia
 Calice di Nettuno – spugna del Pacifico

Geografia 
 Nettuno – comune della città metropolitana di Roma Capitale (Italia)
 Nettuno – ghiacciaio dell'isola Alessandro I, in Antartide

Onomastica
 Nettuno – nome proprio maschile italiano

Personaggi immaginari
 Nettuno – personaggio del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
 Nettuno – personaggio minore del manga e anime One Piece

Storia
 Convenzione di Nettuno – trattato tra Italia e Jugoslavia del 1925
 Operazione Nettuno – nome convenzionale per le operazioni dello sbarco in Normandia.

Istruzione
 Università telematica internazionale UniNettuno – università telematica

Pagine correlate 
 Fontana del Nettuno – numerose fontane sono intitolate al Nettuno
 Neptune

Altri progetti